De Bundesliga 1994/95 was het 32e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau.

Het was het 86e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Dortmund veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en na de landkampioenschappen in 1956, 1957 en 1963 zijn vierde landstitel.

Eindstand 

De top tien nam in het Europacupseizoen 1995/96 deel in een van de vier UEFA toernooien:
 Kampioen Borussia Dortmund plaatste zich voor de UEFA Champions League 1995/96
 Bekerwinnaar Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup II 1995/96
 SV Werder Bremen, SC Freiburg, 1. FC Kaiserslautern en Bayern München namen deel aan de UEFA Cup 1995/96
 Vier clubs, Bayer 04 Leverkusen, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt en 1. FC Köln, namen deel aan de UEFA Intertoto Cup 1995, waarbij Karlsruher SC zich wist te kwalificeren voor het UEFA Cup toernooi.
 VfL Bochum, MSV Duisburg en Dynamo Dresden degradeerden naar de 2. Bundesliga
 FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf en Hansa Rostock promoveerden uit de 2. Bundeliga

Uitslagen 

De wedstrijd op de 26e speeldag Eintracht Frankfurt – Bayern München (2-5) werd door de DFB op 2 mei 1995 in een 2-0-overwinning voor Frankfurt omgezet. De reden hiervoor was dat Bayern trainer Giovanni Trapattoni vier amateurspelers had ingezet terwijl drie het reglementaire maximum was.

Statistieken

Topscorers

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1994/95 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

Borussia Dortmund

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Dortmund, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Ottmar Hitzfeld de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de vierde keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
2. Bundesliga 1994/95
DFB-Pokal 1994/95
Finale DFB-Pokal 1995

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1994/95